Серени — фамилия. Известные носители:

 Серени, Витторио (1913—1983) — итальянский поэт, прозаик, переводчик.
 Серени, Гитта (1921—2012) — британская писательница и журналистка.
 Серени, Маттео (род. 1975) — итальянский футболист, вратарь.
 Серени, Эмилио (1907—1977) — итальянский политик-коммунист, партизан, писатель и аграрный историк-марксист.

См. также 
 Ронен, Омри (Имре Сёрени; 1937—2012) — израильский и американский филолог-славист.